Хадутейяха — название рек в Ямало-Ненецком автономном округе России:

 Хадутейяха (приток Етыпура)
 Хадутейяха (приток Пурпе)
 Хадутейяха (приток Часельки)
 Хадутей-Яха (приток Харам-Пура)